Csita – város Oroszország szibériai részén
 Csita – folyó Szibériában
 Csita – város Japánban
 Csita – a Tarzan-filmek állandó szereplője